Shaba è il nome di:

Shaba – città del Kenya
Shaba National Reserve – area naturale protetta in Kenya
 Shaba – nome con cui dal 1971 al 1997 era chiamata la provincia del Katanga (Repubblica Democratica del Congo)
 Guerra dello Shaba – conflitti tra il 1977 e il 1978 nella regione dello Shaba, in Zaire